Denkmal der Arbeit bezeichnet
 Denkmal der Arbeit (Zürich) von Karl Geiser, auf dem Helvetiaplatz in Zürich
 Denkmal der Arbeit (Zwickau) von Hermann Alfred Raddatz, ehemals auf dem Bahnhofsvorplatz in Zwickau

Siehe auch:
 Arbeiterdenkmal